Pedrão — município brasileiro da Bahia
Pedrão (futebolista) — futebolista brasileiro que atua como atacante
Pedrão (Zé Carioca) — personagem de história em quadrinhos da Disney

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Hipocorísticos